Neró, cognomen romà
 Neró, emperador romà
 Tiberi Claudi Neró (Tiberius Claudius Nero) fou un dels quatre fills d'Appi Claudi Cec que fou censor el 312 aC. Únicament és conegut com a ancestre de l'emperador Tiberi.
 Gai Claudi Neró (cònsol 207 aC), cònsol el 207 aC 
 Gai Claudi Neró (pretor), pretor el 181 aC.
 Appi Claudi Neró, pretor el 195 aC.
 Tiberi Claudi Neró (cònsol 202 aC), cònsol el 202 aC 
 Tiberi Claudi Neró (pretor), pretor peregrí el 178 aC, i pretor el 165 aC 
 Tiberi Claudi Neró (militar) militar romà del segle I aC
 Tiberi Claudi Neró (pretor 42 aC), pretor el 42 aC 
 Neró Cèsar, fill gran de Germànic Cèsar i Agripina Major.